Ataenius erratus  — вид жуков-навозников рода Ataenius из подсемейства . Неарктика.

Описание 
Длина тела 4,4-5,9 мм, блестящие, чёрные или коричневые. Активен с июня по ноябрь.

См. также 
 Alloblackburneus aegrotus
 Canthon vigilans
 Onthophagus oklahomensis

Примечания

Литература 
 Cartwright, O. L. 1974. Ataenius, Aphotaenius, and Pseudataenius of the United States and Canada. Smithsonian Contributions to Zoology 154: 1-106. 
 Stebnicka, Z. T. 2007. The genus Ataenius Harold, 1867 (Coleoptera: Scarabaeidae) of the world. Iconography. — Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Science, Krakow, Poland. 155 pp.

Ссылки 
 Ataenius Harold 1867.
 eol.org: Ataenius erratus. eol.org

Скарабеины
Животные, описанные в 1930 году
Насекомые Северной Америки